Charlton ist der Name folgender Orte:

 Charlton, Stadtteil von London
 Charlton (Northamptonshire), Ort in Northamptonshire
 Charlton (Neuseeland), Ort in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Charlton (Maryland)
 Charlton (Massachusetts)
 Charlton (Mississippi)
 Charlton (New York)
 Charlton (Pennsylvania)
 Charlton (Virginia)
 Charlton City, Massachusetts
 Charlton Heights, West Virginia
 Charlton County, Verwaltungsbezirk in Georgia

geografische Objekte:
 Charlton Island, Insel in der James Bay, Nunavut, Kanada
 Charlton Island (Antarktika), Insel in der Vincennes Bay, Wilkesland, Antarktika

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Charlton Bathhouse, in Crystal Springs, Arkansas, ID-Nr. 93001080
 Charlton Center Historic District, in Charlton, Massachusetts, ID-Nr. 95001227
 Charlton County Courthouse, in Folkston, Georgia, ID-Nr. 80000987
 Charlton Hall Plantation House, in Hickory Tavern, South Carolina, ID-Nr. 95000633
 Charlton Historic District, in Charlton, New York, ID-Nr. 76001271
 Charlton Leland, in Saluda, North Carolina, ID-Nr. 06000225
 Charlton Mill, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000650
 Charlton Spillway-Dam, in Crystal Springs, Arkansas, ID-Nr. 93001081
 Charlton-King-Vandam Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 73001215

Charlton ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Charlton (1907–1975), australischer Schwimmer
 Bobby Charlton (Robert Charlton) (* 1937), englischer Fußballspieler
 Dave Charlton (1936–2013), südafrikanischer Autorennfahrer
 Devynne Charlton (* 1995), bahamaische Leichtathletin

 Jack Charlton (1935–2020), englischer Fußballspieler und -trainer
 John Charlton, 1. Baron Charlton (1268–1353), englisch-walisischer Marcher Lord und Militär
 Manny Charlton (1941–2022), spanischer Musiker
 Matthew Charlton (1866–1948), australischer Politiker
 Robert M. Charlton (1807–1854), US-amerikanischer Politiker
 Simon Charlton (* 1971), englischer Fußballspieler

 Vilma Charlton (* 1946), jamaikanische Sprinterin

Charlton steht ferner für:
 Charlton Athletic, englischer Fußballverein
 Charlton Comics, US-amerikanischer Comicverlag

Siehe auch:
 Carlton
 Charleton